Fatback steht für:

 geräucherter und gesalzener Schweinespeck, siehe Soul Food (Küche)#Bekannte Gerichte
 Fatback Band, eine US-amerikanische Funk- und Disco-Band